Vaidei se poate referi la:
 :
 Vaidei, Gorj
 :
 Vaidei, mai demult: Vaivodei, Voivodu (, ), Hunedoara
 Vaideii de Munte, în prezent Râu Mic (, ), Hunedoara
 Râul Vaidei (), un curs de apă, afluent al râului Mureș

Vaideiu 
 Vaideiu (), Mureș

Toponime românești